Andris Bērziņš est un homonyme qui peut se référer à 

 le président de la République de Lettonie à partir de 2011 ;
 un ancien Premier ministre letton de 2000 à 2002, né en 1951 ;
 un député né en 1955 ;
 un acteur letton.